L'expression « lentille cornéenne » peut désigner :
 en biologie, la lentille formée par la cornée des ommatidies de l’œil composé des arthropodes ;
 en ophtalmologie, une lentille de contact qu'on pose directement sur la cornée.